Чемпиона́т Кита́я по футбо́лу 2014 — 11-й сезон после основания китайской Суперлиги, 53-й в высшей лиге КНР и 21-й после получения статуса профессионального спорта футбольной ассоциацией.

Команды, получившие повышение в классе (Первая лига, сезон 2013 года)
 Хэнань Констракшн
 Харбин Итэн
Команды, покинувшие Суперлигу (Чемпионат Китая по футболу 2013 года)
 Циндао Чжуннэн
 Ухань Чжоэр

Также, как и в чемпионате 2013 года, в новом розыгрыше три команды будут представлять Шанхай: «Шанхай Теллэйс», «Шанхай Шэньхуа» и «Шанхай Шэньсинь», две — Гуанчжоу: «Гуанчжоу Фули» и «Гуанчжоу Эвергранд».

Участники

Общая информация о командах

Изменения в тренерском штабе

Иностранные игроки 
Согласно регламенту, каждая команда Суперлиги может заявить пять иностранных игроков (легионеров), включая одно место, зарезервированное для игрока, представляющего Азиатскую конфедерацию футбола (АКФ). В каждом отдельном матче может принимать участие четыре легионера, в том числе как минимум один, представляющий АКФ. Игроки из Гонконга, Макао и Тайваня легионерами не считаются.

Игроки из Гонконга/Макао/Тайваня (не легионеры)

  Легионеры, покинувшие клуб по итогам первой части чемпионата.

Турнирная таблица 

Данные обновлены по состоянию на 2 ноября 2014 г.

Список лучших бомбардиров 

Бразилец Элкесон с 28 мячами обновил рекорд чемпионатов Китая.

Рекорды чемпионата

Хет-трики 

 Самая крупная домашняя победа:

|}
 Самая крупная гостевая победа:

|}
 Наибольшее количество мячей в одном матче: (9)

|}
 Самая длинная серия побед:
Гуанчжоу Эвергранд, 9 матчей

 Самая длинная серия без поражений:
Гуанчжоу Эвергранд, 9 матчей

 Самая длинная серия без побед:
Харбин Итэн, Ляонин Хувин, 9 матчей

 Самая длинная серия поражений:
Харбин Итэн, 8 матчей

 Наибольшее количество зрителей: 52,301

|}

 Наименьшее количество зрителей: 2,053

|}

Ссылки 
 Официальный сайт Суперлиги 
 Таблицы, последние результаты на сайте Soccerway.com

Примечания 

2014
Спорт в Китае в 2014 году
Футбол в Азии в 2014 году